

Persone 
 Antimo – medico greco del VI secolo alla corte di Teodorico il Grande.
 Antimo I – patriarca di Costantinopoli dal 535 al 536.
 Antimo II – patriarca di Costantinopoli durante il 1623.
 Antimo III – patriarca di Costantinopoli dal 1822 al 1824.
 Antimo IV – patriarca di Costantinopoli dal 1840 al 1841 e dal 1848 al 1852.
 Antimo V – patriarca di Costantinopoli dal 1841 al 1842.
 Antimo VI – patriarca di Costantinopoli dal 1845 al 1848, dal 1853 al 1855 e dal 1871 al 1873.
 Antimo VII – patriarca di Costantinopoli dal 1895 al 1897.
 Antimo di Napoli – duca di Napoli dall'801 all'818.

Altro 
 Antimo – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate 
 Sant'Antimo